Абсолон:

 Абсолон, Джон (1815—1895) — английский художник-акварелист.
 Абсолон, Карел (1877—1960) — чешский учёный-историк, спелеолог и геолог.
 «Абсолон» — канадско-английский кинофильм 2003 года.